Taillard ist der Familienname folgender Personen:

 Patricia Djaté-Taillard (* 1971), französische Mittelstreckenläuferin
 Willy Taillard († 2011), Schweizer Mediziner